Regiobus bezeichnet:
 Regionalbus, Omnibus-Typ für den Regionalbusverkehr
 Regionalbusverkehr, Bedienkonzept zur Verbindung von Städten und Gemeinden
 ein Regionalverkehrsunternehmen Schweizer Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden, siehe Regiobus (Gossau)

Regiobus ist zudem Teil des Namens folgender Unternehmungen:
 Regiobus Isny im Bundesland Bayern
 RegioBus Gütersloh in Nordrhein-Westfalens, heute Transdev Ostwestfalen
 RegioBus Hannover in Niedersachsen
 Regiobus Hessen, Markenname des Regionalverkehrs Kurhessen
 Regiobus Mittelsachsen, 2009 entstanden aus der Fusion der Regiobus GmbH Mittweida mit weiteren Betrieben
 Regiobus Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Regiobus Stuttgart, Markenname des Regional Bus Stuttgart
 RegioBus Steiermark, Nahverkehrsunternehmen der Steiermark